Zahálka je české příjmení více osobností:

 Břetislav Zahálka (1883–1958) – profesor geologie
 Čeněk Zahálka (1856–1938) – geolog a paleontolog
 František Zahálka (1898–1967) – knižní grafik
 Jaroslav Zahálka (* 1931) – ekolog a ekonom
 Martin Zahálka (* 1958) – herec
 Otakar Zahálka (1891–1942) – československý generál.
 Petr Zahálka (* 1940) – český fotbalista
 Rudolf Karel Zahálka (1867–1899) – spisovatel
 Vladimír Zahálka (1927–1996) – profesor finančního práva

Pseudonym
 R. Zahálka, vlastním jménem Adolf Novotný (1891–1968)– kazatel Českobratrské církve evangelické, univerzitní profesor bohosloví

Podobná příjmení
 Džamal Zahalka (* 1955) – izraelsko-arabský politik

Externí odkazy 
 

Česká příjmení